Beneventum est le nom antique en latin de l'actuelle ville de Bénévent, en Italie ;
Beneventum est le nom d'une ville antique - située près de Bizerte dans la Tunisie contemporaine - siège épiscopal aujourd'hui disparu de la province romaine d'Afrique proconsulaire, suffragant de l'archidiocèse de Carthage. Beneventum est de nos jours utilisé comme siège titulaire in partibus d'un évêque catholique sans diocèse.

Références